Per Les Gaietés de l'escadron (o Les Gaîtés de l'escadron) si può intendere:
Les Gaietés de l'escadron – romanzo di Georges Courteline, pubblicato a Parigi nel 1886. Il romanzo è stato tradotto in lingua italiana nel 1992 col titolo L'allegro squadrone. Nel 1954 ne è stato tratto il film comico-satirico Allegro squadrone diretto da Paolo Moffa.
Les Gaietés de l'escadron – farsa di Georges Courteline, tratta dal romanzo omonimo, rappresentata a Parigi nel 1895 
Les Gaietés de l'escadron – film comico-satirico francese del 1932 diretto da Maurice Tourneur e distribuito in Italia col titolo Lo squadrone si diverte